Hannu Järvenpää (né le  à Ii en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière de joueur 
Joueur finlandais ayant commencé sa carrière avec le Kärpät Oulu, il fut une première fois repêché par les Canadiens de Montréal en 1982. Cette même année, il aida son pays à remporter la médaille de bronze au Championnat du monde junior de hockey sur glace. Par contre, il ne signa aucun contrat avec le mythique club préférant évoluer quelques saisons de plus en Finlande.

Quatre ans plus tard, un autre club canadien le repêcha. Cette fois, ce fut les Jets de Winnipeg qui le sélectionnèrent. Ces derniers réussirent a l'attirer en Amérique du Nord où il évolua trois saisons avant de retourner jouer dans son pays natal en 1989. Il joua alors deux saisons pour le Lukko Rauma avant de rejoindre brièvement l'Elitserien pour la saison 1991-92. Il joua trois saisons supplémentaires avant de prendre sa retraite en 1995.

Au niveau international, il représenta son pays à dix reprises lors de compétitions d'envergure. En 2006, il fut nommé au Temple de la renommée du hockey finlandais devenant ainsi le  (« Lion du hockey sur glace ») numéro 176.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|1979-1980 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga Jr. ||10 ||8 ||1 ||9 ||17 ||5 ||2 ||3 ||5 ||18
|- 
|1980-1981 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga Jr. ||31 ||26 ||21 ||47 ||40 ||4 ||4 ||1 ||5 ||4
|-
|1981-1982 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga Jr. ||17 ||19 ||18 ||37 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1981-1982 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||14 ||11 ||2 ||13 ||18 ||3 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|1982-1983 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||34 ||15 ||8 ||23 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|- b
|1983-1984 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga Jr. ||4 ||4 ||4 ||8 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1983-1984 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||37 ||15 ||13 ||28 ||46 ||10 ||3 ||3 ||6 ||10
|-
|1984-1985 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||34 ||12 ||12 ||24 ||45 ||7 ||2 ||2 ||4 ||2
|-
|1985-1986 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||36 ||26 ||9 ||35 ||48 ||5 ||5 ||2 ||7 ||12
|- 
|1986-1987 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||20 ||1 ||8 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 ||Hawks de Moncton ||LAH ||5 ||3 ||1 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||41 ||6 ||11 ||17 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 ||Hawks de Moncton ||LAH ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1988-1989 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||53 ||4 ||7 ||11 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 ||Lukko Rauma ||SM-liiga ||38 ||12 ||15 ||27 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1990-1991 ||Lukko Rauma ||SM-liiga ||43 ||27 ||18 ||45 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Leksands IF ||Elitserien ||22 ||4 ||4 ||8 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Leksands IF ||Allsvenskan ||18 ||2 ||8 ||10 ||16 ||11 ||1 ||3 ||4 ||12
|- 
|1992-1993 ||Jokerit Helsinki ||Coupe d'Europe ||4 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 ||Jokerit Helsinki ||SM-liiga ||44 ||6 ||8 ||14 ||36 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1993-1994 ||Espoo Blues ||SM-liiga ||44 ||15 ||16 ||31 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 ||Espoo Blues ||SM-liiga ||45 ||9 ||6 ||15 ||20 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2

|114 ||11 ||26 ||37 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|1982 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 4 || 4 || 8 || 6 ||align="left"| Médaille de bronze
|- 
|1983 ||align="left"| Finlande ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 ||align="left"| position
|-
|1984 ||align="left"| Finlande ||align="left"| Jeux olympiques || 4 || 1 || 0 || 1 || 4 ||align="left"| position
|- 
|1985 ||align="left"| Finlande ||align="left"| Championnat du monde || 10 || 9 || 2 || 11 || 10 ||align="left"| position
|-
|1986 ||align="left"| Finlande ||align="left"| Championnat du monde || 9 || 5 || 4 || 9 || 12 ||align="left"| position
|- 
|1989 ||align="left"| Finlande ||align="left"| Championnat du monde || 9 || 2 || 1 || 3 || 4 ||align="left"| position
|-
|1991 ||align="left"| Finlande ||align="left"| Championnat du monde || 9 || 2 || 2 || 4 || 22 ||align="left"| position
|-
|1991 ||align="left"| Finlande ||align="left"| Coupe Canada || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 ||align="left"|
|-
|1992 ||align="left"| Finlande ||align="left"| Jeux olympiques || 8 || 5 || 6 || 11 || 14 ||align="left"| position
|-
|1992 ||align="left"| Finlande ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 1 || 3 || 4 || 14 ||align="left"| Médaille d'argent'''

Notes et références 

Naissance en mai 1963
Naissance à Ii
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Hawks de Moncton
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Leksands IF
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Attaquant de hockey sur glace